Зеленодольское (устар. ) — поселок в составе муниципального образования Мамоновского городского округа Калининградской области.

География 
Посёлок Зеленодольское расположен на юго-западе области, в 3 км к западу от города Мамонова, ниже по течению реки именем Мамоновка.

История 
Населенный пункт расположен на территории исторической области древней Пруссии под названием Вармия. Впервые поселение упоминается в 1311 году как деревня Бано.

С 1874 по 1945 год населённый пункт относился к уезду (Amtsbezirk)  района (Landkreis) Хайлигенбайль административного округа Кёнигсберг провинции Восточная Пруссия.

По итогам Второй Мировой войны северная часть Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) была передана в состав СССР, в том числе населённый пункт Пройсиш Банау.

В 1947 году Пройсиш Банау был переименован в поселок Зеленодольное.

Население 
В 1910 году в Пройсиш-Банау проживало 291 человек, в 1933 году — 481 человек, в 1939 году — 429 человек.

Примечания 

Населённые пункты Мамоновского городского округа